Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

140e régiment d'infanterie
140e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires